Hiroshi Ninomiya (ur. 1937)
 Hiroshi Ninomiya (ur. 1969)